Lypnyky (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Lypnyky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Kamjanka-Buska, siehe Lypnyky (Lwiw, Kamjanka-Buska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Landgemeinde Solonka, siehe Lypnyky (Lwiw, Solonka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Schowkwa, siehe Lypnyky (Lwiw, Schowkwa)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Lypnyky (Korosten)

 Siedlung in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Lypnyky (Kolomyja)